USS Batfish — название двух американских подводных лодок.

 USS Batfish (SS-310) — дизель-электрическая подводная лодка типа «Балао», находилась в составе флота с 1943 по 1972 годы.
 USS Batfish (SSN-681) — многоцелевая атомная ПЛ, находилась в составе флота с 1972 по 1999 годы.